Contea di Nang – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Nang – comune della contea di Nang
Nang Yai – tradizionale teatro delle ombre siamese